Friedrich Federer ist der Name folgender Personen:

* Friedrich Federer (Maler) (1819–1853), deutscher Maler und Lithograf 

Siehe auch:
 Gottlob Friedrich Federer (1799–1883), deutscher Politiker